Martek steht für:

 Vlado Martek, kroatischer Künstler (* 1951)
 Martek Biosciences Corporation, US-amerikanischer Hersteller von Zusatzstoffen